Villaflor o Villaflores puede hacer referencia a varios artículos:

Lugares
 Anexo del Distrito de Azangaro, de la provincia de Yauyos.
 Villa Flor Serrana, población del departamento Punilla, provincia de Córdoba (Argentina).

En España
 Villaflor (Ávila), municipio de la provincia de Ávila.
 Villaflores (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca.
 Villaflor (Zamora), localidad del municipio de Muelas del Pan, en la provincia de Zamora.